Polydrusus corruscus  — вид долгоносиков-скосарей из подсемейства Entiminae.

Описание 
Жук длиной 4,5—6 мм. Тело сплошь в густых зелёных чешуйках. Торчащие светлые волоски на надкрыльях короткие, с трудом различимы в профиль или отсутствуют. Глаза сильно, более чем полушаровидно выпуклые. Лоб с глубокой ямкой или вдавлением. Существует две формы различающиеся характером опушения надкрылий. У типичной формы волоски короткие и прижатые, реже встречаются особи с более длинными торчащими жёлтыми волосками. Таксономический статус этих форм неясен.

Экология 
Жук питается главным образом на ивах (Salix).

Распространение 
Центральная Европа, Балканский полуостров, Украина, Русская равнина, Сибирь, возможно есть на Кавказе.

Примечания

Ссылки 
 Долгоносик Polydrusus corruscus Germ. (Curculionidae) - фото М.Э. Смирнова
 Информация о виде на сайте о жуках Саратовской области

Polydrusus
Животные, описанные в 1854 году
Насекомые Евразии